Фальберг:

 Фальберг — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Фальберг, Константин (1850—1910) — немецкий химик.